La Coupe d'Algérie de football 1988-1989 voit la victoire de l'EP Sétif, qui bat le MSP Batna en finale.

C'est la  Coupe d'Algérie remportée par l'EP Sétif et c'est la  fois que le MSP Batna atteint la finale de cette compétition.

Tour régional

Tour régional

Tour régional

régional

Soixante-quatrièmes de finale 
(Avant Dernier tour régional)

Trente deuxième de finale 
(dernier tour régional)

Tirage au sort des 1/32 de finale effectué le mercredi 28 décembre 1988 à Dely Ibrahim, (Alger) (siège de la FAF. Les matchs des trente deuxième de finale se sont joués les jeudi 12 et vendredi .

Seizièmes de finale 

Le tirage au sort a été effectué le 31 janvier 1989.

Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le 

(*) match USMBA - CSC a été joué le lundi 27 février 1989, résultat inconnu.

Huitièmes de finale 
Tirage au sortle 06 mars 1989 au centre de presse du complexe du 5 juillet (alger).
Les matchs des huitièmes de finale se sont joués le 

 les résultats des 1/8 de finales de la coupe d'algerie 1988-1989 parus sur el-mountakheb numéro  173 du samedi 8 avril 1989 pages 6 et 7 .

Quarts de finale 
Tirage au sort effectué le mardi 11 avril 1989au parc de loissirs de Benaknoun (Hôtel Moncada) avec la présence du président de la mairie de Hydra et le président du COA m: si Mohamed Baghdadi.
Les matchs des quarts de finale se sont joués le

Demi-finales 
Les matchs des demi-finales se sont joués le lundi 25 juin 1989 a16h00.

Finale 
La finale a eu lieu au Stade 5 Juillet 1962 à Alger.

Buteurs 

1- Bendjaballah (2) (ES Sétif) 5 buts
2- Bendjaballah (1) (ES Sétif) 3 buts
- Gherib Mustapha (ES Sétif) 3 buts 
- Habib Benmimoun (MC Oran)  3 buts
- Medjbouri Ahcen (JSM Skikda) 3 buts
6- Rahmouni Hamid (ES Sétif) 2 buts
- Mourad Meziane (MC Oran) 2 buts
- Lakhdar Belloumi (MC Oran) 2 buts
- Nacer Bouiche (jsk) 2 buts
- Hamrani (jsk) 2 buts

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1988-1989
 Championnat d'Algérie de football D2 1988-1989

Notes et références

Références 
 El-Hadef week-end numéro 39 du mercredi 4 juillet 1990 page 5 (effectif du mbbatna).
 El-Chaab numéro 8297 du samedi 7 juillet 1990 page 7.
 Horizons numéro 1488 du dimanche 8 juillet 1990 page 6.
 El-Djemhouria du samedi 7 juillet 1990 page 10.
 El-Massa numéro 1486 du dimanche 8 juillet 1990 page 7.
 El-Mountakheb numéro 240 du samedi 7 juillet 1990 pages 1, 6 et 7.
 El-moudjahid numéro 7795 du jeudi 5 juillet 1990 pages centrales 12 et 13 (présentations des 2 équipes et tous qui concerne cette finale 1988-1989.
*

1988
Algérie
Sport en Algérie en 1988
Football en Algérie en 1989